Josep Lluís Pons puede referirse a:

Josep Lluís Pons i Gallarza (1823 - 1894), poeta español del siglo XIX.
Josep Lluís Pons Llovet, anarquista español, fugado de la cárcel de Segovia en 1976.